Pilophorus is een geslacht van korstmossen behorend tot de familie Cladoniaceae. De typesoort is Pilophorus robustus.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 21 soorten (peildatum oktober 2021):

Cladoniaceae
Schimmelgeslacht